Die 1. Liga ist die dritthöchste Liga im Frauenfussball in der Schweiz. Gespielt wird in dieser Liga in zwei Gruppen zu je zwölf Mannschaften. Von jeder der zwei Gruppen steigt die jeweils bestplatzierte Mannschaft in die Nationalliga B auf, und die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Liga ab.

Weblinks 
 Offizielle Homepage des schweizerischen Fussballverbandes

Siehe auch 
 Frauenfussball in der Schweiz

Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
1. Liga